Myrmekiaphila – rodzaj pająków z rodziny Euctenizidae. Został opisany w 1886 roku przez George'a Atkinsona i zaliczony do rodziny Ctenizidae. W 1985 roku Robert J. Raven przeniósł ten rodzaj do rodziny Cyrtaucheniidae, podrodziny Euctenizinae. Przez wiele lat nie przeprowadzono żadnej taksonomicznej rewizji rodzaju, dopiero w 2007 roku przeprowadzili ją Jason Bond i Norman I. Platnick, opisując także sześć nowych gatunków. Bond i Platnick na podstawie budowy bulbusów na głaszczkach samców wstępnie podzielili rodzaj na trzy grupy gatunkowe: foliata (obejmująca gatunki M. foliata, M. coreyi i M. comstocki), fluviatilis (M. fluviatilis, M. jenkinsi, M. torreya, M. neilyoungi, M. millerae i M. howelli) i minuta (M. minuta). W 2010 roku Bailey i wsp. przeprowadzili analizę filogenetyczna, opartą na cechach mitochondrialnego i jądrowego DNA, która wskazuje, że grupy gatunkowe zasugerowane przez Bonda i Platnicka nie reprezentują faktycznych linii ewolucyjnych, a rozgałęzienie lub nie bulbusów, jest cechą występującą paralelnie u wielu gatunków Myrmekiaphila. W związku z tym autorzy wyróżnili cztery grupy gatunkkowe: comstocki (M. comstocki), millerae (M. millerae i M. howelli), torreya (M. torreya i M. coreyi), fluviatilis (M. neilyoungi, M. foliata, M. jenkinsi i M. fluviatilis), a nieuwzględnione w analizie gatunki M. flavipes i M. minuta uznali za incertae sedis. Podobne wyniki przyniosła również późniejsza analiza przeprowadzona przez Bonda i in. (2012), uwzględniająca także nowo opisany gatunek M. tigris. Z obu tych analiz wynika parafiletyzm gatunków M. millerae (względem M. howelli) oraz M. torreya (względem M. coreyi i M. tigris). Bailey i in. utrzymują jednak ich status gatunkowy ze względu na wyraźne różnice morfologiczne i allopatryczność. Obecnie znanych jest 12 gatunków należących do tego rodzaju, przy czym M. flavipes jest znany tylko z jednego okazu opisanego w 1906 roku – mimo poszukiwań nie odnaleziono kolejnych osobników, co może sugerować, że gatunek został ustanowiony na podstawie anormalnego osobnika innego gatunku lub już wyginął. Według analizy przeprowadzonej przez Bonda i wsp. (2012) Myrmekiaphila należy do kladu Apomastinae wewnątrz Euctenizidae; pozostałymi jego przedstawicielami są Apomastus i Aptostichus.

Gatunki z rodzaju Myrmekiaphila występują na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Ich zasięg występowania sięga od Wirginii do wybrzeży Zatoki Meksykańskiej na południu i środkowego Teksasu na zachodzie. Wszystkie gatunki budują wyłożone oprzędem norki, zamykane pokrywką zbudowaną z nici i gleby. Niektóre z nich tworzą tunele z osobnym pomieszczeniem zamykanym drugą pokrywką. Pająki czatują w norce i atakują przechodzące obok niej zwierzęta.

 Kladogram Myrmekiaphila według Bonda i współpracowników (2012)

Przypisy 

Euctenizidae